Svatý Mikuláš je primárně jméno označující biskupa z Myry. Významů má ale vícero:

Osoby 
 sv. Mikuláš z Myry (konec 3. – polovina 4. století), biskup
 sv. Mikuláš, jáhen a mučedník
 sv. Mikuláš I. Veliký (9. století), papež
 sv. Mikuláš Tavelič (14. století – 1391), chorvatský františkánský kněz, mučedník
 sv. Mikuláš Kabasilas (14. století – 1391), byzantský laický teolog
 sv. Mikuláš z Flüe (1417–1487), poustevník
 sv. Nikolaj Kasatkin (1836–1912), biskup
 sv. Mikuláš Tolentinský (1246–1305), augustiniánský mnich
 sv. Mikuláš II. Alexandrovič (1868–1918), poslední ruský car, mučedník

Obce a části obcí 
 Svatý Mikuláš (okres Kutná Hora) – obec v okrese Kutná Hora
 Svatý Mikuláš (Vysočina) – část obce Vysočina v okrese Chrudim
 Svatý Mikuláš (Vraclav) – část obce Vraclav v okrese Ústí nad Orlicí

 Svatý Mikuláš byl i součástí historického názvu města Liptovský Mikuláš (Liptovský Svätý Mikuláš)

Film 
 Svatý Mikuláš (film) – český film (2015)

Kostely zasvěcené svatému Mikulášovi

Související články 
 6. prosinec

Externí odkazy